Johann von Sachsen bezeichnet folgende Personen:

* Johann der Beständige (1468–1532), Kurfürst von Sachsen
 Johann von Sachsen (1498–1537) der Jüngere, Erbprinz von Sachsen
 Johann III. (Sachsen-Weimar) (1570–1605), Herzog von Sachsen-Weimar
 Johann (Sachsen) (1801–1873), König von Sachsen

 Johann August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1704–1767), kaiserlicher Generalfeldmarschall
 Johann Casimir (Sachsen-Coburg) (1564–1633), Herzog von Sachsen-Coburg

 Johann Karl von Sachsen-Coburg-Gotha (1905–1919), Sohn des Duke of York, siehe John Charles Francis von Großbritannien und Irland

 Johann Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha (1906–1972), Erbprinz von Sachsen-Coburg und Gotha